Schaufuss o Schaufuß – cognomi

Persone 
 Hans Hermann Schaufuß – attore teatrale, cinematografico e televisivo tedesco
 Hans Joachim Schaufuß – attore tedesco
 Ludwig Wilhelm Schaufuss – studioso di storia naturale tedesco
 Peter Schaufuss – ballerino, coreografo e maestro di danza danese
 Puk Schaufuss – attrice danese